Ferranti – cognome italiano
 Ferranti – società britannica produttrice di macchine elettriche, componenti elettronici e semiconduttori
 Ferranti Mark 1 o Manchester Ferranti – primo computer elettronico di uso generale al mondo ad essere messo in commercio
 Camilla Ferranti – attrice italiana
 Donatella Ferranti – politica italiana
 Francesco Ferranti – pittore italiano
 Sebastian Ziani de Ferranti – inventore e ingegnere elettrico inglese, cofondatore dell'azienda Ferranti
 Effetto Ferranti – effetto elettrico
 Ferranti Thistle – primo nome del Livingston Football Club